

Patronymes 
Apalkov (masculin ; ) ou Apalkova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Daniil Apalkov (1992-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe